Pałac w Bronowie (powiat górowski)
Pałac w Bronowie (powiat świdnicki)

Zobacz też